Селява

Топоним 
 Селява — озёрное водохранилище на северо-востоке Белоруссии.
 Селява — ландшафтный заказник в Белоруссии.

Фамилия 
 Селява, Александр Геннадьевич (род. 1992) — белорусский футболист.
 Антоний Селява (1583—1655) — униатский митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси (1641—1655).